

Geografia 
 Lega (ayimaγ) – divisione amministrativa della Mongolia Interna
 Lega, Street o Lantokay – denominazioni antiche e attuali di un paese del Somerset, in Inghilterra
 Lega – paese del Voivodato della Varmia-Masuria, fino al 1945 territorio della Germania
 Lega – fiume della Polonia

Persone 
 Achille Lega (1899-1934) – pittore italiano
 Alessio Lega (1972-) – cantautore italiano
 Antonio Lega (1884-1938) – critico del melodramma e poeta italiano
 Igino Lega (1911-1951) – gesuita e militare italiano
 Michele Lega (1860-1935) – cardinale italiano
 Paolo Lega (1868-1896) – anarchico italiano
 Silvestro Lega (1826-1895) – pittore italiano facente parte del movimento pittorico dei macchiaioli
 Silvio Lega (1945-2021) – politico italiano

Politica 
 Lega dei Ticinesi – partito politico svizzero
 Lega Nord – partito politico italiano
 Lega per Salvini Premier – partito politico italiano

Unità di misura 
 Lega – unità di misura della lunghezza originatasi nella Roma antica
 Lega – unità di misura della lunghezza utilizzata in ambito marittimo e aereo

Altro 
 Lega – combinazione di due o più elementi, di cui almeno uno è un metallo
 Lega – Popolo della Lega o Warega, etnia della Repubblica Democratica del Congo
 Lega – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lega Lombarda – un'alleanza militare costituita tra alcuni comuni dell'Italia settentrionale durante il Medioevo
 La lega – canzone popolare socialista a cavallo tra 1800 e 1900

Pagine correlate 
 Lega nazionale

Altri progetti